La 40ª edizione dell'Honinbo femminile si è disputata dal 1º aprile al 20 ottobre 2021, e ha visto la sfidante Hoshiai Shiho 3d perdere contro la detentrice del titolo Fujisawa Rina.

Svolgimento

Torneo di determinazione della sfidante 

La fase preliminare serve a determinare chi sfiderà per il titolo la detentrice, Fujisawa Rina.

Finale 
La finale è una sfida al meglio delle cinque partite, e si disputerà tra la campionessa in carica Fujisawa Rina Honinbo femminile e la vincitrice del torneo per la sfidante.

Collegamenti esterni 
 

femminile 40